Владимир Алёхин — известные тёзки:
 Алёхин, Владимир Ильич (род. 1957) — украинский политик.
 Алёхин, Владимир Максимович (1916—1990) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, ректор Таганрогского радиотехнического института (1964—1968).